Lotus kan henvise til flere artikler:
 Lotus Cars – engelsk producent af sports- og racerbiler.
 Lotus (Nelumbo) – slægt af vandplanter, Indiens hellige blomst.
 Lotus Software – firma som udvikler it/edb software-produkter.
 Lotus Domino – et proprietært system for e-mail
 Lotus Notes – et proprietært system for e-mail
 Lotus (sang) - af R.E.M.
 Lotus (symbol) – er et indisk udødelighedssymbol.
 Kællingetand – en planteslægt, der på latin hedder lotus.